Jorge Rojas peut désigner :
 Jorge Rojas (1911-1995), un poète colombien ;
 Jorge Rojas (chanteur) (1972-), un auteur-compositeur-interprète, et producteur musical argentin
 Jorge Alberto Rojas (1977-), un footballeur vénézuélien ;
 Jorge Rojas (1993-), un footballeur paraguayen ;